Операция соединения — одна из операций реляционной алгебры.

Исходными данными для операции являются два отношения и предикат (условие соединения).
Результатом операции является отношение, логически получаемое как декартово произведение исходных отношений, к которому применена операция выборки (ограничения) с указанным предикатом (условием соединения).

Пример:

Имеются отношения Служащий и Отдел.
Задано условие соединения: «Служащий.[Код отдела]=Отдел.[Код отдела]»

Результатом операции соединения будет:

На уровне реализации операция соединения обычно не выполняется как выборка из декартова произведения. Предложены более эффективные алгоритмы, гарантирующие получение такого же логического результата:

 Алгоритм соединения вложенными циклами.
 Алгоритм соединения хешированием.
 Алгоритм соединения слиянием сортированных списков.

См. также 
 Join (SQL)

СУБД
А